Curdsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Curdsville (Kentucky)
 Curdsville (Virginia)